Hajowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Gajewoje/Гаеовое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Hajowe (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Hajowe (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Hajowe (Browary)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka, siehe Hajowe (Oleksandriwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne, siehe Hajowe (Lutuhyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Hajowe (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Hajowe (Koselez)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Hajowe (Bar)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Hajowe (Kiwerzi)

 Siedlung in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Hajowe (Oleksandrija)